Antic Orde dels Hibernians, organització fraternal catòlica d'Irlanda
 aoh també és el codi ISO 639-3 de la llengua arma, llengua extingida de Colòmbia